Zeleno Polje je naselje u općini Petlovac u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Sport 
U naselju je postojao nogometni klub Graničar.

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Baranjske pustare